Пиментел () — португальская фамилия и бразильский топоним:
 Жорже Луис да Коста Пиментел (род. 1968; более известный как Жоржиньо) — бразильский игрок в мини-футбол
 Даниэл Кенеди Пиментел Матеуш душ Сантуш (род. 1974; более известный как Даниэл Кенеди) — португальский футболист
 Савио Бортолини Пиментел (род. 1974; более известный как Савио) — бразильский футболист

 Мариана-Пиментел — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул
 Мендис-Пиментел — муниципалитет в бразильском штате Минас-Жерайс

См. также 
 Пиментель (значения)
 Пиментели